Идеальная решётка — определённая математическая структура, которая используется для уменьшения числа параметров, необходимых для описания решёток (представляющих собой свободные коммутативные группы конечного ранга). Данный вид решёток часто встречается во многих областях математики, в частности, в разделе теории чисел. Таким образом идеальные решётки более эффективны в применении, чем другие решётки, применяющихся в криптографии. Идеальные решётки используются в криптографических системах с открытым ключом NTRUEncrypt и NTRUSign для построения эффективных криптографических примитивов. Также идеальные решётки составляют фундаментальную основу квантовой криптографии, которая защищает от атак, связанных с квантовыми компьютерами.

Введение 
Схемы RSA и ECC, основанные либо на сложности факторизации, либо на сложности проблемы дискретного логарифма, являются самыми популярными асимметричными криптосистемами, которые для шифрования информации и её последующего расшифровывания используют различные ключи. Несмотря на преобладание схем RSA и ECC, они, как известно, подвержены атакам с использованием квантовых компьютеров. Кроме того, RSA и ECC довольно неэффективны на очень небольших и ограниченных устройствах, таких как 8-битные микроконтроллеры AVR, использующиеся по сей день в различных областях, таких как робототехника, энергетика, спутниковые системы связи и многие другие. Возможной альтернативой упомянутых схем являются асимметричные криптосистемы, основанные на жёстких задачах в идеальных решётках. Специальная алгебраическая структура идеальных решёток позволяет значительно уменьшить размеры ключа и шифротекста, обеспечивая при этом эффективную арифметику с использованием теоретико-числового преобразования. Таким образом благодаря использованию идеальных решёток повышается степень защиты зашифрованной информации.

Базовые понятия 

Теория решёток может быть описана с помощью линейной алгебры. Решётка обычно рассматривается как любая равномерно распределённая сетка точек в n-мерном реальном линейном пространстве  со всеми координатами, являющимися целыми числами. Это множество образует группу при сложении по координатам и является дискретным, что означает, что для каждой точки в множестве есть открытый шар вокруг неё, который не содержит никакой другой точки множества, таким образом решёткой называется множество всех целочисленных линейных комбинаций заданного набора линейно независимых точек в . Решётки — являются группами, а идеальные решётки идеалами.

В частности, идеальные решётки соответствуют кольцам вида  для некоторого неприводимого многочлена  степени . Основная операция в идеальной решёточной криптографии — полиномиальное умножение.

Математическое определение идеальной решётки 
Идеальная решётка — это целочисленная решётка  такая, что для некоторого заданного базиса  такого, что   и для некоторого приведённого многочлена  степени  существует идеал 

Ограничения, накладываемые на :
  — должен быть неприводимым
 норма кольца  не должна быть больше, чем норма  для любого многочлена 

Лемма
Если  является нормированным неприводимым целочисленным многочленом степени , то любой идеал есть изоморфная решётка полного ранга в ,то есть базис состоит из  линейно независимых векторов, координаты которых и являются коэффициентам многочлена  степени

Алгоритм идентификации идеальных решёток с базисами полного ранга 

Пусть задан базис  Условие: если  охватывает идеальную решётку относительно параметра , тогда правда, иначе ложь

 привести  к эрмитовой форме
 , то есть  — присоединённая матрица,  — детерминант и 
 
 если все столбцы  кроме последнего нулевые тогда
 положить в  ненулевой столбец (а именно, последний столбец )
 иначе вернуть ложь
 если , то есть множество элементов z, удовлетворяющих  для всех  тогда
 применить китайскую теорему об остатках для нахождения  и 
 иначе вернуть ложь
 если  тогда
 вернуть правду, 
 иначе вернуть ложь

Дополнение: матрица  принимает вид

Пример использования алгоритма идентификации идеальных решёток с базисами полного ранга 
Используя данный алгоритм, можно убедиться в том, что немногие решётки являются идеальными решётками.
Рассмотрим пример:
Пусть  и , тогда
 
является идеальной, в отличие от
 
 с  пример, придуманным Любашевским В. и Миссиансио Д.

Для использования данного алгоритма, матрица  обязана являться эрмитовой нормальной формой, таким образом первый шаг алгоритма обязателен к выполнению. Детерминант равен, а присоединённая матрица
 
 
и наконец, произведение матриц  есть
 

На этом этапе алгоритм останавливается, потому что все столбцы  кроме последнего, должны быть равны нулю, если  является идеальной решёткой.

Распространённые задачи теории решёток 

 поиск кратчайшего вектора — поиск кратчайшего ненулевого вектора, по представленной произвольными базисными векторами решётке. В действительности, обычно рассматривается приближённый вариант задачи поиска кратчайшего вектора, целью которой — получение вектора в решётке, длина которого не превосходит длину кратчайшего ненулевого вектора в μ(n)-раз, где μ(n)- коэффициент приближения, а - размерность решётки.
 поиск ближайшего вектора — обобщение задачи поиска кратчайшего вектора
 поиск кратчайших независимых векторов.

Применение идеальных решёток

Хэш-функции, устойчивые к коллизиям 
Устойчивая к коллизиям хеш-функция — это функция заданная отображением  так, что мощность множества (области некоторого числового пространства)  больше мощности множества , , тем самым затрудняя нахождение коллизии, то есть пару . Таким образом, по случайно выбранному  ни один злоумышленник не сможет эффективно (за разумное время) найти коллизии в , даже несмотря на тот факт, что коллизии присутствуют.
Основное использование идеальных решёток в криптографии связано с тем, что достаточно эффективные и практичные коллизионные хэш-функции могут быть построены на основе твёрдости нахождения приближённого кратчайшего вектора в таких решётках. Группы учёных, изучающие идеальные криптографические решётки, исследовали коллизионные устойчивые хэш-функции, построенные на основе идеальных решёток, а именно Пейкрет К. и Розен С.. Эти результаты проложили путь для других эффективных криптографических конструкций, включая схемы идентификации и подписи.

Лобашевский В. и Миссиансио Д. предложили конструкции эффективных и устойчивых к коллизиям хэш-функций, которые могут быть доказаны на основе наихудшей жёсткости задачи о кратчайшем векторе для идеальных решёток. Тем самым были определены рассматриваемые семейства хэш-функции для элементов:

, где  есть выборка случайных элементов из ,  .

В данном случае размер ключа, то есть хэш-функции определяется как , используя алгоритм быстрого преобразования Фурье, для подходящего , операция  может быть выполнена за время . Поскольку  есть константой, то для хеширования требуется конечное время .

Цифровые подписи 
Схемы цифровых подписей относятся к числу наиболее важных криптографических примитивов. Они могут быть получены с помощью односторонних функций, основанных на наихудшей жёсткости решёточных задач, однако являются непрактичными. С момента использования проблемы обучения с ошибками в криптографическом контексте был разработан ряд новых схем цифровой подписи, основанных на обучении с ошибками и кольцевом обучении с ошибками.

Прямое построение цифровых подписей основано на сложности аппроксимации кратчайшего вектора в идеальных решётках. Схема Любашёвского В. и Миссиансио Д., основанная на идеальных решётках, имеет гарантии безопасности даже в худшем случае и является наиболее асимптотически эффективной конструкцией, известной на сегодняшний день, также позволяющей генерировать сигнатуры и проверять алгоритмы, работающие за почти линейное время.

Одна из главных открытых проблем, которые были подняты в описанных выше работах, заключается в создании одноразовой подписи с аналогичной эффективностью, но основанной на более слабом допущении твёрдости. Например, было бы здорово обеспечить однократную подпись с защитой, основанную на сложности аппроксимации задачи кротчайшего вектора (SVP) (в идеальных решётках) с точностью до .

Построение таких цифровых подписей основано на стандартном преобразовании одноразовых подписей (то есть подписей, которые позволяют надёжно подписывать одно сообщение) в общие схемы подписи вместе с новой конструкцией одноразовой подписи на основе решётки, безопасность которой, в конечном счёте, основана на наихудшей жёсткости аппроксимации кратчайшего вектора во всех решётках, соответствующий идеалам в кольце  для любого неприводимого многочлена .

Хэш-функция SWIFT 
Хэш-функция достаточно эффективна и может быть вычислена асимптотически за  время с использованием быстрого преобразования Фурье по комплексным числам. Однако на практике это несёт значительные накладные расходы. Набор криптографических хеш-функций с доказанной стойкостью SWIFFT, определённый Миссиансио Д. и Регевом, по сути, высоко оптимизированный вариант хэш-функции, описанной выше с использованием быстрого преобразования Фурье в . Вектор f определён в  для  равного степени 2, так что соответствующий полином  является неприводимым многочленом. Обнаружение коллизий функций SWIFFT равносильно нахождению коллизиций в базовой функции идеальной решётки. Заявленное свойство коллизий SWIFFT поддерживается при наихудшем случае в задачах на идеальных решётках.

Алгоритм хэш-функции SWIFFT :
 Параметры: Натуральные числа  такие, что  степень двойки,  простое,  и .
 Ключ:  векторы  выбраны независимо и случайным образом в .
 Вход:  вектора .
 Выход: вектор , где  — компонентное векторное произведение, а  — обратимой матрицей над

См. также 
 Криптография на решётках
 Постквантовая криптография
 Задачи теории решёток

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Криптография на решётках
Математические задачи